Лиззи () — сокращенный вариант английского имени Элизабет.

Персоналии 
 Веласкес, Лиззи (род. 1989) — носительница редкой болезни, признанная «самой уродливой женщиной в мире».

Вымышленные персонажи 
 Лиззи — эпизодический персонаж сериала «Южный парк».

См. также 
 Лиззи (фильм) — американский фильм ужасов 2012 года.
 Thin Lizzy — ирландская рок-группа.